Nom donat conjuntament als germans:
 Miguel Luis Amunátegui Aldunate
 Gregorio Víctor Amunátegui Aldunate